Арефинский сельский округ

Владимирская область 

Арефинский сельский округ Гороховецкого района (до 2007)

Ярославская область 

Арефинский сельский округ Рыбинского района